Aken puede referirse a:
 Aken (dios), dios del inframundo de la antigua religión egipcia.
 Aken, ciudad en Sajonia-Anhalt, Alemania.
 Aken, denominación no muy frecuente de la ciudad alemana de Aquisgrán.